Colegio romano puede referirse a:

 los Pontificios Colegios en Roma; o
 los antiguos collegia romanos.
 el Colegio Romano fundado por San Ignacio de Loyola en Roma.